Лаптев, Иннокентий:

 Лаптев, Иннокентий Павлович (1873—1917) — депутат Государственной думы Российской империи I и II созывов.
 Лаптев, Иннокентий Прокопьевич (1911—1988) — советский учёный.